Новгородов (Новгородова) — фамилия. Известные носители:
 Новгородов (в монашестве Клеоник; умер около 1736) — архимандрит одного из московских монастырей.
 Новгородов, Алексей Викторович (1961—2022) — полковник милиции, кавалер четырёх орденов Мужества.
 Новгородов, Андрей Анатольевич (род. 1969) — советский и российский футболист.
 Новгородов, Афанасий Иннокентьевич (1902—1983) — советский учёный.
 Новгородов, Владимир Евгеньевич (род. 1947) — украинский архитектор.
 Новгородов, Иван Матвеевич (в монашестве Иннокентий; 1823—1868) — архимандрит Русской православной церкви, духовный писатель, магистр богословия.
 Новгородов, Семён Андреевич (1892—1924) — якутский политик и лингвист, создатель якутской письменности.
 Новгородов, Сергей Васильевич (1916—1988) — полный кавалер ордена Славы.

 Новгородова, Екатерина Иннокентьевна (род. 1929) — агроном-овощевод, заслуженный агроном Российской Федерации, Герой Социалистического Труда.

См. также 
 Новгород
 Новгородово
 Новгородцев